Hensen ist der Name von

 Alfred Hensen (1869–1931), deutscher Architekt und Baubeamter
 Bernhard Hensen (1893–1947), deutscher Steuerjurist und Mitglied des Reichsfinanzhofs
 Hans Hensen (1786–1846), Vorsteher der königlichen Taubstummenanstalt Schleswig, Etatsrat, Professor
 Hiltrud Hensen (* 1948), 3. Ehefrau von Gerhard Schröder
 Johann Bernhard Hensen (1828–1870), deutscher Dombaumeister
 Jürgen Hensen (* 1945), Präsident des deutschen Bundesverwaltungsamtes
 Karl Hensen (* 1935), deutscher Chemiker
 Peter Hensen (1888–1958), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU und des Zentrum
 Rainer Hensen (* 1961), deutscher Koch
 Victor Hensen (1835–1924), deutscher Physiologe und Meeresbiologe
 Walter Hensen (1901–1973), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hensen Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller